Cerknica (gemeente), gemeente in Slovenië
 Cerknica (plaats), plaats in Slovenië